Бесерра () — испанская фамилия. Известные носители:

 Бесерра, Гаспар (1520—1570) — испанский художник, скульптор и архитектор.
 Бесерра, Исаак (род. 1988) — испанский футболист, вратарь клуба «Реал Вальядолид».
 Бесерра, Мигель (род. 1979) — мексиканский футболист, вратарь, известный по выступлениям за «Керетаро».
 Бесерра, Франсиско (1545—1605) — испанский архитектор.
 Бесерра, Хавьер (род. 1958) — американский юрист и политик.
 Бесерра, Хосе (1936—2016) — мексиканский боксёр.
 Бесерра, Эльсон (1978—2006) — колумбийский футболист.

Составные фамилии 
 Бесерра-Шмидт, Густаво (1925—2010) — чилийский композитор и музыкальный педагог.
 Гомес Бесерра, Альваро (1771—1855) — испанский государственный деятель, председатель правительства Испании.